Daniel Steininger est un footballeur allemand, né le  à Passau (Allemagne), évoluant au poste de milieu droit au SpVgg Bayreuth.

Biographie

En club

En équipe nationale

Vie privé 

Il est en couple avec Angelina Hohnbaum.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du SpVgg Greuther Fürth
Joueur du SSV Jahn Ratisbonne
Joueur du FC Magdebourg
Joueur du SpVgg Bayreuth
Naissance en avril 1995
Naissance à Passau